Mejdlaya – comune del distretto di Aley, in Libano
Mejdlaya – comune del distretto di Zgharta, in Libano